Титан може да се односи на:
 Титани, божанства из грчке митологије
 Титан (сателит), Сатурнов месец
 Титанијум, хемијски елемент
 Титан, руда